

Geografia 
 Seborga – comune della provincia di Imperia in Liguria
 Principato di Seborga – piccola entità territoriale nell'isola di Sant'Onorato

Persone 
 Guido Seborga – giornalista, poeta, pittore e letterato italiano